

Géographie 
Le terme Roussillon est employé pour :
 Le Roussillon est une région naturelle de France située dans la région administrative française d'Occitanie ;
 La plaine du Roussillon, une subdivision des Pyrénées-Orientales ;
 Le vignoble du Languedoc-Roussillon (dont fait partie le vignoble des Côtes-du-Roussillon).

Histoire 
 Le Roussillon est une province française d'Ancien Régime.
 Cette province comprend l’ancien comté de Roussillon : voir cet article pour l’histoire du comté avant son annexion par la France.
 Le comté de Roussillon en Dauphiné qui ne doit pas être confondu avec le précédent comté de Roussillon.
 L'édit de Roussillon est un édit pris à Roussillon (Isère) en 1564, qui fait débuter l'année en France le  janvier.
 Le régiment Royal-Roussillon est un régiment français de l'Ancien régime qui participa à plusieurs guerres au cours du .
 La guerre du Roussillon opposa l'Espagne à la France de 1793 à 1795.

Toponymes

Roussillon, municipalité régionale de comté du Québec.

Roussillon, commune française de l'Isère, chef-lieu du canton de Roussillon.
 Le Péage-de-Roussillon, commune française de l'Isère.
 Roussillon, commune française de Vaucluse.
 Roussillon, hameau de la commune française de La Tour, dans les Alpes-Maritimes (gentilé : Roussillonais).
 Roussillon-en-Morvan, commune française de Saône-et-Loire.
 Canet-en-Roussillon, commune française des Pyrénées-Orientales.
 Château-Roussillon, agglomération de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

Patronymes 

 Famille de Roussillon, famille du Dauphiné.
 Anna Roussillon (née en 1980), réalisatrice française.
 Girart de Roussillon (approximativement 810–877), comte de Paris et comte de Vienne.
 Girard  de Roussillon, comte de Roussillon de 1102 à 1113.
 Guillaume de Roussillon, seigneur d'Annonay, chef croisé.
 Jean-Paul Roussillon (1931-2009), acteur français.
 Jérôme Roussillon (né en 1993), footballeur français
 Nuno Sanche de Roussillon (v. 1190–1241 ou 1242), comte de Roussillon.
 René Roussillon, psychanalyste français.
 Rudi Roussillon (né en 1952), homme d'affaires français.

Autres 
 Escadron de formation des instructeurs pilotes 1/11 Roussillon
 Roussillon, ferry construit en 1966 ayant appartenu à la CGTM puis à la SNCM de 1970 à 1980.